Пятнашки:
 Пятнашки — салочки, догонялки.
 Пятнашки — разговорное название головоломки «Игра в 15».